Ahuízotl puede referirse a:

 Ahuízotl, gobernante mexica.
 Ahuízotl, criatura de la mitología mexica.